Экто́р-Жонатан Кремьё (;  — ) — французский драматург.

Биография 
Родился в еврейской семье, родственник политика и общественного деятеля Адольфа Кремьё. Изучал право, состоял на государственной службе.

В 1852 г. дебютировал как драматург. Автор многочисленных либретто, который писал, один или в сотрудничестве с другими, для Оффенбаха («Орфей в аду»), Эрве («Маленький Фауст»), Делиба и других. Написал также драму «Жермен», комедию «Вокруг брака», несколько феерий («Аладдин» и др.).

В 1887 г. возглавил финансовую организацию Société des Dépôts Comptes Courants и отошёл от литературной деятельности. После банкротства общества покончил жизнь самоубийством.

Работы

Театр 
 Qui perd gagne, comédie en 1 acte, en prose, avec Émile Lame, Paris, Théâtre de l'Odéon, 21 juin 1856
 Germaine, drame en 5 actes, tiré du roman de Edmond About, avec Adolphe d'Ennery, Paris, Théâtre de la Gaîté, 3 avril 1858
 Le Savetier de la rue Quincampoix, drame en 5 actes, avec Adolphe d’Ennery, Paris, Théâtre de la Gaîté, 3 novembre 1859
 Aladin, ou la Lampe merveilleuse, féerie nouvelle en 4 actes et 20 tableaux, avec Adolphe d’Ennery, Paris, Théâtre du Châtelet, 3 octobre 1863
 La Bonne aux camélias, comédie-vaudeville en 1 acte, avec Adolphe Jaime, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 6 septembre 1867
 Le Tour du cadran, folie-vaudeville en 5 actes et 6 tableaux, avec Henry Bocage, Paris, Théâtre des Variétés, 9 septembre 1872
 Le Salon cerise, comédie en 1 acte, avec Ernest Blum, Paris,Théâtre de la Renaissance, 23 novembre 1873
 La Carte forcée, comédie en 2 actes, avec Maurice Pernety, Paris, Théâtre du Gymnase, 13 avril 1882
 Autour du mariage, comédie en 5 actes, avec Gyp, Paris, Théâtre du Gymnase-Dramatique, 19 octobre 1883
 La Charbonnière, drame en 5 actes et 7 tableaux, avec Pierre Decourcelle, Paris, Théâtre de la Gaîté, 30 janvier 1884
 L’Abbé Constantin, comédie en 3 actes, tirée du roman de Ludovic Halévy, avec Pierre Decourcelle, Paris, Théâtre du Gymnase, 4 novembre 1887

Буклеты 
 Le Financier et le Savetier, opérette-bouffe en 1 acte, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 23 septembre 1856
 Une demoiselle en loterie, opérette bouffe en 1 acte, avec Adolphe Jaime, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 27 juillet 1857
 Orphée aux Enfers, opéra-bouffe en 2 actes et 4 tableaux, avec Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 21 octobre 1858 (première version)
 La Voie sacrée, ou les Étapes de la gloire, drame militaire en 5 actes et 12 tableaux, avec Eugène Woestyn et Ernest Bourget, musique de Alexandre Artus, Paris, Théâtre de la Porte Saint-Martin, 28 juin 1859
 Ma Tante dort, opéra-comique en 1 acte, Paris, Théâtre-Lyrique, 21 janvier 1860
 Le Pied de mouton, grande féerie-revue-ballet en 21 tableaux, imitée de Alphonse Martainville, avec les Frères Cogniard, Paris, Théâtre de la Porte Saint-Martin, 8 septembre 1860
 La Chanson de Fortunio, opéra-comique en 1 acte, avec Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 5 janvier 1861
 Les Eaux d’Ems, opérette en 1 acte, avec Ludovic Halévy, musique de Léo Delibes, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 9 avril 1861
 La Baronne de San-Francisco, opérette en 2 actes, avec Ludovic Halévy, musique de Henri Caspers, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 27 novembre 1861
 Le Roman comique, opéra-bouffe en 3 actes, avec Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 10 décembre 1861
 Une fin de bail, opérette en 1 acte, avec Ludovic Halévy, musique de Alphonse Varney, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 29 janvier 1862
 Les Bergers, opéra-comique, en 3 actes, avec Philippe Gille, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 11 décembre 1865
 L'Œil crevé, folie musicale en 3 actes, avec Hervé, musique de Hervé, Paris, Théâtre des Folies-Dramatiques, 12 octobre 1867
 Robinson Crusoé, opéra-comique en 3 actes et 5 tableaux, avec Eugène Cormon, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre de l’Opéra-Comique, 23 novembre 1867
 Geneviève de Brabant, opéra-bouffon en 3 actes et 9 tableaux, avec Étienne Tréfeu, musique de Jacques Offenbach, Théâtre des Menus-Plaisirs le 26 décembre 1867 (deuxième version)
 Le Pont des soupirs, opéra-bouffe en 4 actes, avec Ludovic Halévy, musique de Jacques Offenbach, Paris, Thé$atre des Variétés, 8 mai 1868
 Le Petit Faust, opéra-bouffe en 3 actes, en 4 tableaux, avec Adolphe Jaime, musique de Hervé, Paris, Théâtre des Folies-Dramatiques, 23 avril 1869
 Les Turcs, opéra-bouffe en 3 actes, avec Adolphe Jaime, musique de Hervé, Paris, Théâtre des Folies-Dramatiques, 23 décembre 1869
 Le Trône d'Écosse, opéra-bouffe en 3 actes et 4 tableaux, avec Adolphe Jaime, musique de Hervé, Paris, Théâtre des Variétés, 17 novembre 1871
 La Veuve du Malabar, opéra-bouffe en 3 actes, avec Alfred Delacour, Paris, Théâtre des Variétés, 26 avril 1873
 La Jolie Parfumeuse, opéra-comique en 3 actes, avec Ernest Blum, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre de la Renaissance, 29 novembre 1873
 Bagatelle, opéra-comique en 1 acte, avec Ernest Blum, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre des Bouffes-Parisiens, 21 mai 1874
 La Famille Trouillat, ou la Rosière d’Honfleur, opérette-bouffe en 3 actes, avec Ernest Blum, musique de Léon Vasseur, Paris, Théâtre de la Renaissance, 10 septembre 1874
 Geneviève de Brabant, opéra-bouffon-féerie en 5 actes, avec Étienne Tréfeu, musique de Jacques Offenbach, Paris, Théâtre de la Gaîté, 25 février 1875 (troisième version)
 La Belle-Poule, opéra-bouffe en 3 actes, avec Albert de Saint-Albin, musique de Hervé, Paris, Théâtre des Folies-Dramatiques, 30 décembre 1875.

Примечания

Литература 

 

Драматурги Франции
Либреттисты Франции